Пли́ска:
 Плиска — город в Болгарии, столица Первого Болгарского царства.
 Плиска — село в Лановецком районе Тернопольской области Украины.
 Плиска — болгарский бренди, изготавливаемый из отборных спиртов, полученных из светлого винограда сорта Димят.
 Плиска — река в Тульской области, приток Оки.
 Плиска — река в Киевской области, приток Унавы

См. также 
 Жёлтая трясогузка или Плиска — птица семейства трясогузковых, обитающая на обширной территории Европы, Азии, Африки и Аляски.
 Плиски
 Плиса